Pelléas et Mélisande puede referirse a la obra de teatro de Maurice Maeterlinck o a las obras musicales homónimas compuestas sobre la misma:

 ópera de Claude Debussy.
 suite de Jean Sibelius.
 poema sinfónico de Arnold Schönberg.
 música incidental para la producción londinense de la obra, compuesta por Gabriel Fauré.